Потреро де лас Мулас има више значења:

 Потреро де лас Мулас (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Потреро де лас Мулас (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику